22-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.
 22-я армия (СССР)
 22-я гвардейская общевойсковая Кёнигсбергская Краснознамённая армия
 22-я армия (Япония)